Man hace referencia a varios artículos:

Lugares
Isla de Man, una isla en el Mar de Irlanda.
Lago Man, área de humedales en Japón.
Man, localidad en Estados Unidos.
Man, localidad en Costa de Marfil.

Personas
 Man (historietista), pseudónimo del dibujante Manuel Carot.
 Ip Man, maestro chino de artes marciales.

Acrónimo
 Red de área metropolitana, en inglés Metropolitan Area Network, red de alta velocidad que da cobertura en un área geográfica extensa.
 Museo Arqueológico Nacional (España) en Madrid.

Además
 Man (banda), grupo musical británico de la década de 1970.
 Man (Unix), 'páginas de man'', interfaz para leer documentación sobre programas disponibles en los sistemas tipo UNIX.
 Man to Man, largometraje africano
 MAN SE, empresa alemana de automoción.
 Madhr o "Man", nombre anglosajón de una runa.